Palermo – capoluogo della Sicilia
 Unione Sportiva Città di Palermo – squadra di calcio
 Calcetto Città di Palermo – squadra di calcio a 5 scioltasi nel 1999
 Pallavolo Palermo – squadra di pallavolo
 Città di Palermo – incrociatore della Regia Marina, completato nel 1910 come piroscafo passeggeri per le Ferrovie dello Stato, trasformato nel 1915 ed affondato su mine l'8 gennaio 1916
 Città di Palermo – incrociatore della Regia Marina, completato nel 1930 come motonave passeggeri per la società Florio (poi Tirrenia), trasformato nel 1940 e silurato ed affondato dal sommergibile HMS Proteus il 5 gennaio 1942